Svetovni pokal v alpskem smučanju 1971 je peta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 12. decembrom 1970 in 14. marcem 1971. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Annemarie Pröll in Gustav Thöni.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1971
1971 v športu